

Patronyme 

Catriona Bisset (1994-), une athlète australienne,
Jacqueline Bisset (1944-), une actrice anglaise,
Sonia Bisset (1971-), une athlète cubaine.

Toponyme 

 , un quartier d'Edmonton dans l'Alberta au Canada,
Patronyme français